Parahyalinoecia ultraabyssalis är en ringmaskart. Parahyalinoecia ultraabyssalis ingår i släktet Parahyalinoecia och familjen Onuphidae. Utöver nominatformen finns också underarten P. u. ultraabyssalis.

Källor 

Havsborstmaskar
ultraabyssalis